Hampton est un toponyme anglophone, dont les composés modernes sont  et , et que l'on trouve dans les noms suivants :

Toponyme

Hampton Green, dans le comté de Cheshire,
 Hampton Heath, dans le comté de Cheshire,
 Hampton Fields, dans le Gloucestershire,
 Hampton Bishop, dans le Herefordshire,
 Hampton Gay, dans l'Oxfordshire,
 Hampton Poyle, Oxfordshire,
 Hamptons, Kent (noter le s final), dans le comté du Kent,
 Hampton, municipalité de Richmond upon Thames,
 Hampton Hill, municipalité de Richmond upon Thames,
 Hampton Wick, municipalité de Richmond upon Thames,
 Hampton Court Palace, municipalité de Richmond upon Thames,
 Hampton, municipalité de Peterborough,
 Hampton, village dans le Shropshire
 Hampton-in-Arden, Solihull
 Hampton Loade, Shropshire
 Hampton Lucy, Warwickshire
 Hampton-on-the-Hill, Warwickshire
 Hampton Magna, Warwickshire
 Hampton, dans le Worcestershire
 Hampton Lovett, Worcestershire

Mont Hampton.

Mount Hampton,
 Hampton banlieue de Melbourne,
 Hampton East,
 Hampton Park, banlieue de Melbourne.

Hampton, ville du Nouveau-Brunswick,
 Hampton, circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick
 Hampton, ville de l'Ontario,
 Hampton, ville sur l'Île-du-Prince-Édouard
 Phare de Hampton, dans le comté d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse.

Hampton, Arkansas,
 Hampton dans le Connecticut,
 Hampton en Floride,
 Hampton en Géorgie,
 Hampton, en Illinois.
 Hampton, dans l'Iowa,
 Hampton dans le Minnesota,
 Hampton, dans le Nebraska,
 Hampton dans le New Hampshire,
 Hampton Beach dans le New Hampshire,
 Hampton dans le New Jersey,
 Hampton dans l'État de New York,
 Les Hamptons dans l'État de New York,
 Southampton, sur l'île de Long Island (New York),
 East Hampton, sur l'île de Long Island (New York),
 Hampton en Pennsylvanie,
 Hampton en Caroline du Sud,
 Hampton dans le Tennessee,
 Hampton en Virginie,
 Hampton Cove dans l'Alabama,
 Hampton Falls dans le New Hampshire,
 Hampton Roads, étendue d’eau et des terres environnantes du sud-est de la Virginie aux États-Unis.
 Université de Hampton en Virginie

Voir aussi 
Easthampton, , Littlehampton, , , North Hampton, , South Hampton, The Hamptons, Westhampton et West Hampton.

Patronyme 

 Casey Hampton (né en 1977), ancien joueur de football américain ;
 Christopher Hampton (né en 1946), scénariste britannique ;
 David Hampton, un escroc américain ;
 Fred Hampton (1948-1969), un activiste afro-américain des Black Panther Party ;
 James Hampton (1909-1964), chanteur américain ;
 James Hampton (1936-2021), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Keisha Hampton (née en 1990), joueuse américaine de basket-ball ;
 Capitaine Kimberly Hampton, première femme pilote américaine à être tué par l'ennemi dans l'histoire des États-Unis ;
 Lionel Hampton (1908-2002), musicien de jazz américain ;
 Mabel Hampton (1902-1989), militante des droits des femmes afro-américaine ;
 Martin L. Hampton (1890-1950), architecte américain ;
 
 Mike Hampton (né en 1972), joueur de baseball américain ;
 Millard Hampton (né en 1956), athlète américain ;
 Orville H. Hampton (1917-1997), scénariste américain ;
 Peter Hampton (1954-2020), footballeur anglais ;
 Rebecca Hampton (née en 1973), actrice française ;
 Robert Hampton (1890-1945), pianiste américain ;
 Ruth Hampton (née en 1892), actrice du cinéma muet ;
 Ruth Hampton (1931-2005), danseuse et actrice américaine ;
 Shamela Hampton (née en 1987), joueuse américaine de basket-ball ;
 Captain Trevor Hampton, fondateur du premier club de plongée sous-marine en Grande-Bretagne ;
 Slide Hampton (1932-2021), tromboniste de jazz américain ;

Autres 
 Université d'Hampton, université située à Hampton (Virginie)
 Hampton Inn, une chaîne hôtelière.
 Hampton, une montre de la marque Baume & Mercier
Homonymie de localités aux États-Unis